Die Bezeichnung Größeneffekt findet Verwendung
 in der Werkstoffkunde, siehe Größeneinfluss.
 in den Wirtschaftswissenschaften, siehe Skaleneffekt.